Latinus of Latinos is een personage uit de Griekse en Romeinse mythologie.

Griekse mythologie 
In Theogonia, een werk van Hesiodus was Latinus de zoon van Odysseus en Circe, en heerste hij samen met zijn broers Ardeas en Telegonus over de Tyrrheniërs, hier een verwijzing naar de Etrusken. Latere auteurs verwezen naar Latinus als de zoon van Pandora en broer van Graecus, maar volgens Hesodius had Graecus drie broers, waaronder ook Hellen. Hun moeder, Pandora, was de dochter van Deukalion en Pyrrha.

Romeinse mythologie 
In de latere Romeinse mythologie wordt naar Latinus (ook wel Lavinius) verwezen als een zoon van Faunus en Marica, en een koning van de Latijnen.

Hij ontving onder meer het leger van Trojanen onder leiding van Aeneas. Latinus had in vroegere tijden voorspellingen gehoord over een vreemd volk dat eens zou komen en dat dit volk machtig zou worden. Om Aeneas gunstig te stemmen bood hij daarom zijn dochter, Lavinia, aan hem aan. Lavinia was echter door haar moeder, Amata, beloofd aan Turnus, stamhoofd der Rutuli. Turnus, die werd opgehitst door een van de Furiën, riep op tot een oorlog tegen de Trojanen.

Die oorlog kwam er, maar Aeneas had nog tijd genoeg om met zijn mannen een fort te bouwen en bondgenoten te vinden in de omgeving. Na een veldslag gewonnen door de Trojanen, trok Turnus zich terug. Aeneas wilde niet dat er vele onschuldigen zouden sterven en bood een duel aan, om hiermee de oorlog te beëindigen. Turnus accepteerde dit. Maar Hera speelde hem parten en het liep weer uit op een veldslag. Toen de veldslag al enige tijd duurde zeiden Turnus en Aeneas dat hun mannen moesten stoppen met vechten, en maakten ze zich alsnog klaar voor een duel. Aeneas, die veel ouder, geroutineerder en sterker was dan de jonge Turnus, won het duel. Zo kwam er een einde aan de oorlogen en werd Lavinia de vrouw van Aeneas.

Stamboom 

Koning in de Griekse mythologie
Romeinse mythologie